Імператор Суйнін (, суйнін тенно ; 26 січня 68 до Р.Х. — 8 серпня 70) — 11-й Імператор Японії, синтоїстське божество, напівлегендарний монарх. Роки правління — 4 лютого 29 до Р.Х. — 8 серпня 70.

Короткі відомості 

Імператор Суйнін був другим сином Імператора Судзіна і Мімакі Хіме но мікото.

У лютому 50 до Р.Х. Суйнін став кронпринцом, а після смерті свого батька 9 січня 29 до Р.Х., 4 лютого 29 до Р.Х. успадкував його трон. Він правив 99 років як 11-й Імператор Японії. Його резиденція знаходилась у палаці Макімуку но Тамакі но мія (纒向珠城宮) у краю Ямато, на території сучасного міста Сакураї префектури Нара.

Згідно з «Анналами Японії» за правління Імператора Судзіна відбулися такі події:
 27 до Р.Х. — принц країни Сілла підніс реліквії своєї країни Імператору, на знак визнання свого васалітету. 
 25 до Р.Х. — старший брат Імператора, Сахо Хіко, підняв повстання і загинув.
 23 до Р.Х. — організовано перші змагання з боротьби сумаї, майбутнього сумо.
 5 до Р.Х. — для вшановування богині сонця Аматерасу засновано Святилище Ісе, ритуали при якому доручено відправляти жрицям-донькам Імператора.
 3 до Р.Х. — засновано систему прямого імператорського землеволодіння міяке в регіонах.
 3 — принесення в жертву домівників та тварин вслід за померлим замінено глиняними образами й статуями ханіва. 
 6 — по всій Японії поширюється іригація, росте обсяг врожаїв.

Помер Імператор Суйнін 8 серпня 70 року. Згідно з переказами «Записів про справи давнини» йому було 153, а згідно з «Анналами Японії» — 140 років. Поховали монарха в мавзолеї Суґавара но Фусімі но Хіґасі (菅原伏見東陵), на території сучасного міста Нара префектури Нара.

Наступником Імператора Судзіна став його третій син О-Тарасі Хіко Оросіваке но Сумера мікото, майбутній Імператор Кейко, народжений від дружини Хібасу Хіме но мікото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 
 笠原英彦『歴代天皇総覧 : 皇位はどう継承されたか』  東京、中央公論新社、2001.
(Касахара Хідехіко. Збірник правивших Імператорів Японії: як успадковувався монарший титул. Тюокорон-сінся, 2001.)
 『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) 東京、学研 、2003. 
(Вся історія Імператорів Японії — монархічне генеалогічне дерево безперервної лінії. (Серія «Історичні портрети»). Ґаккен, 2003.) 
 『新編　日本史辞典』 京大日本史辞典編纂会、東京創元社、1994. 
(Нове видання. Словник історії Японії. Токьо-соґенся, 1994. — С.544—555.)

Імператори Японії
Японська міфологія
Померли 8 серпня
Померли 70